С 5 по 9 марта 1993 года в Гондурасе состоялся 2-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В финальной части турнира участвовали 4 сборные, которые в однокруговом турнире определили победителя и призёров. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1993.

Отборочный турнир 

 получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир 

'',  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1993.

Лучшие бомбардиры 

5 мячей
 Nicolas Suazo

3 мяча
 Гомес (включая 2 мяча в отборочном турнире)

2 мяча
 Астуа (оба мяча - в отборочном турнире), Germán Rodríguez (оба мяча - в отборочном турнире)

Символическая сборная 
Вр -  Erick Lonnis
Зщ -  Arnold Cruz
Зщ -  Gilberto Yearwood
Зщ -  Rónald González
Зщ -  Leonel Carcamo
Пз -  Frank Losada
Пз -  José Guillermo Rivera
Пз -  Luis Enrique Calix
Пз -  Kenneth Paniagua
Нп -  Nicolas Suazo
Нп -  Dolmo Flores

Ссылки 
КОНКАКАФ
RSSSF

1993
1993 год в футболе
1993 год в Гондурасе